Schaufelbühl ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Schaufelbühl, Schweizer Bildhauer
 Edmund Schaufelbühl (1831–1902), Schweizer Arzt und Klinikdirektor
 Udalrich Schaufelbühl (1789–1856), Schweizer Politiker und Arzt

Schaufelbühl steht für:
 Schaufelbühl (Ort), Weiler im Dorf Grünenmatt in der Gemeinde Lützelflüh im Kanton Bern